совхоза Коопера́тор — посёлок Добринского района Липецкой области. Входит в Добринский сельсовет.

География 
Стоит на берегу реки Чамлык.

В Кооператоре находится пруд на притоке реки Чамлык.

История 
Совхоз возник в апреле 1918 года под названием «Сафоновский» (так как расположился у села Сафоново). Его земли ранее принадлежали помещикам Салапанову и Сукочеву.

В 1920 году при совхозе возник посёлок. Когда в 1921 году совхозу присвоили имя «Кооператор», то так же стал называться и посёлок. Но в том же году в связи с военными действиями антоновский мятеж совхоз расформировали.

Затем его восстановили. В 1976 году совхоз разделили на два хозяйства: «Кооператор» и «Сафоновский».

Ранее центр Сафоновского сельсовета.

Население

Экономика 
Основная специализация совхоза — свиноводство и зерновые культуры.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района